Дюдела́нж (, , ) — город в Люксембурге, расположенный в округе Люксембург. Входит в состав кантона Эш-сюр-Альзетт и является центром одноимённой коммуны.

Население 

Население составляет 18297 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 8300 домашних хозяйств. Занимает площадь 21,38 км² (по занимаемой площади 49 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 435 м. (33 место из 116 коммун), наименьшая 256 м. (67 место из 116 коммун).

Примечания

Ссылки 
 www.dudelange.lu — Официальный сайт коммуны.

Коммуны Люксембурга